Базилика Святого Мартина:

 Базилика святого Мартина — главная церковь аббатства св. Мартина в Туре (расцвет в VIII — первой половине IX вв.)
 Базилика Святого Мартина — церковь в Амберге.
 Базилика Святого Мартина — бывшая главная церковь аббатства Вайнгартен в немецком городе Вайнгартен.
 Базилика Святого Мартина — храм в городе Ландсхут, посвящённый Мартину Турскому.